Long Tail, Long-tail oder Longtail (englisch: Langer Schwanz bzw. Langer Ausläufer) steht für:
 The Long Tail, Theorie des Journalisten Chris Anderson, nach der Anbieter virtualisierbarer Produkte den Großteil ihrer Umsätze mit Nischenprodukten machen.
 Long Tail Keyword, im Onlinemarketing die für das Suchmaschinenmarketing weniger umkämpften und damit kosteneffektiveren Schlüsselwörter
 ein in Südostasien genutztes Langboot, siehe Ruea Hang Yao